Gminy w USA:
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 River (ang. River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
W Wielkiej Brytanii:
 River – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Inne:
 „River” – singel Joni Mitchell
 „River” – singel AKB48
 „River” – singel Eminema i Eda Sheerana
 „River” – singel Toma Gregory’ego
 „River” – singel Krystiana Ochmana
 „River” – singel Miley Cyrus